Wierzyca Starogard Gdański - klub piłkarski ze Starogardu Gdańskiego założony w 1978 w wyniku połączenia Unii, Włókniarza i Stoczniowca.
W sezonie 2006/2007 występował w IV lidze, w okręgu pomorskim, po tym sezonie drużyna spadła do V ligi. Prezesem klubu jest były poseł Edmund Stachowicz. Największym sukcesem klubu było wicemistrzostwo Polski juniorów w Piłce Nożnej w 1983 r., natomiast drużyna seniorów występowała w III lidze w sezonach 1984/85 i 1985/86. Wierzyca przewodzi w tabeli wszech czasów IV ligi Pomorskiej. W listopadzie do użytku zostało oddane boisko boczne z oświetleniem i sztuczną trawą III generacji.

W lutym 2008 roku klub Wierzyca Starogard Gdański został rozwiązany z powodu długów, a w jego miejsce powstał Klub Piłkarski Starogard Gdański.

Przypisy 

Sport w Starogardzie Gdańskim
Kluby piłkarskie w województwie pomorskim